Aghaluk ist der Name zweier Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Aghaluk Creek – Alaska (Bethel)
 Aghaluk River – Alaska (Nome)